Холлингуорт, Холлингворт, Холлингуэрт () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1918—2005) — канадский юрист и политик, член Палаты общин Канады (1953—1957).
  (род. 1935) — американский политик, председатель Сената штата Нью-Гэмпшир (1999—2000).
  (1880—1956) — американский психолог, президент Американской психологической ассоциации (1927—1928).
  (1933—1974) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клубов «Чикаго Блэкхокс» и «Детройт Ред Уингз».
  (1930—2018) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1959—1964).
  (род. 1981) — английский актёр.
 Холлингуорт, Клэр (1911—2017) — британская журналистка и писательница.
  (род. 1952) — британский телепродюсер, лауреат Телевизионной премии Британской академии за лучший драматический телесериал (1997).
 Холлингуорт, Питер (1925—2014) — британский политик, лорд-мэр Бирмингема (1982—1983).
 Холлингуорт, Питер (род. 1935) — австралийский политик и англиканский священник, архиепископ Брисбена (1989—2001), генерал-губернатор Австралии (2001—2003).
  (1909—1969) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Вулверхэмптон Уондерерс».
 Холлингуорт, Роберт — создатель британского вокального ансамбля I Fagiolini, лауреат премии журнала Gramophone в области классической музыки в категории старинной музыки (2011).
  (1899—1966) — британский геолог, обладатель Медали Мурчисона (1959), президент Геологического общества Лондона (1960—1962).
 Холлингуорт, Фрэнк — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Батли» (1901).
  — британский фотограф, чьи работы входят в частности в собрание лондонской Национальной портретной галереи.

См. также